

Петропавловка — село, Айиртауський район, Північноказахстанська область
 Петропавловка — село, Бородуліхинський район, Абайська область
 Петропавловка — село, Железінський район, Павлодарська область
 Петропавловка — село, Каргалинський район, Актюбинська область

Петропавловка — село, Синжерейський район

Петропавловка — присілок, Архангельський район, Башкортостан
 Петропавловка — присілок, Аскінський район, Башкортостан
 Петропавловка — присілок, Гафурійський район, Башкортостан
 Петропавловка — присілок, Кугарчинський район, Башкортостан
 Петропавловка — хутір, Мелеузівський район, Башкортостан
 Петропавловка — присілок, Міякинський район, Башкортостан
 Петропавловка — село, Сакмарський район, Оренбурзька область
 Петропавловка — присілок, Совєтський район, Марій Ел
 Петропавловка — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Петропавловка — присілок, Татишлинський район, Башкортостан
 Петропавловка — село, Томський район, Томська область
 Петропавловка — присілок, Упоровський район, Тюменська область
 Петропавловка — село, Хабаровський район, Хабаровський край
 Петропавловка — присілок, Чебулинський округ, Кемеровська область
 Петропавловка — присілок, Червоногвардійський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Петропавлівка